Demarco ist der Familienname folgender Personen:
 Demarco (Musiker) (* 1982), jamaikanischer Musiker
 Bert Demarco (1924–2012), schottischer Snooker- und English-Billiards-Spieler, Billardfunktionär und -trainer sowie Unternehmer
 Enrique Demarco (1923–1994), uruguayischer Radrennfahrer
 Héctor Demarco (1936–2010), uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Demarco (1932–1995), argentinischer Künstler
 Mario Demarco (1917–1970), argentinischer Tangomusiker

DeMarco ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio DeMarco (* 1986), mexikanischer Boxer

 Laura DeMarco, US-amerikanische Mathematikerin
 Mac DeMarco (* 1990), kanadischer Musiker
 Mario DeMarco (1924–1956), US-amerikanischer Footballspieler
 Paddy DeMarco (1928–1997), US-amerikanischer Boxer
 Tom DeMarco (* 1940), US-amerikanischer Informatiker
 Tony DeMarco (1932–2021), US-amerikanischer Boxer italienischer Abstammung im Weltergewicht

DeMarco bezeichnet:
 Don Juan DeMarco, einen US-amerikanischen Film